Division 1 Féminine 2021-22 sæsonen var den 48. udgave, siden ligaens etablering. Sæsonen startede den 27. august 2021 og sluttede den 4. juni 2022.
Paris Saint-Germain er forsvarende mestre, de vandt titlen for første gang i 2020-21 sæsonen.

Olympique Lyonnais Féminin vandt deres 15. franske mesterskab, efter en 1–0 sejr over rivalerne fra Paris Saint-Germain, den 29. maj 2022.

Resultater

Oversigt

Sæsonstatistik

Topscorere 
.

Flest assists

Flest clean sheets 
.

Referencer 

Division 1 Féminine
Fodboldsæson 2021-22